3.15.20 — четвёртый студийный альбом американского исполнителя Дональда Гловера, и первый релиз, выпущенный под собственным именем, а не под псевдонимом Childish Gambino. Он был первоначально загружен на сайт Donaldgloverpresents.com 15 марта 2020 года под названием Donald Glover Presents, после чего был удалён спустя 12 часов. После обратного отсчёта он был выпущен для прослушивания и скачивания под названием 3.15.20 22 марта. В альбом входит гостевое участие от Арианы Гранде, Хаджи Бонет, 21 Savage и других, которые не указываются на альбоме, а также содержит ранее выпущенный трек «Feels Like Summer», называемый «42.26».

Список треков 
Адаптировано под Tidal.

Комментарии

 «Time» при участии Арианы Гранде.
 «12.38» при участии 21 Savage, Ink и Хаджи Бонет.
 «35.31» при участии Peaches Monroe.
 «42.26» был выпущен как «Feels Like Summer».
 «47.48» при участии Ледженда Гловера.

Чарты

Примечания 

Альбомы Дональда Гловера
Альбомы-сюрпризы